

Geografia 
 Soweto – distretto elettorale di John Pandeni (Namibia)
 Soweto – area urbana di Johannesburg (Sudafrica)
 Soweto – circoscrizione della regione del Kilimangiaro (Tanzania)

Altro 
 Soweto – canzone di Eugenio Finardi del 1987